«Crossfire» - o «Cross Fire» - puede referirse a:

Cine y televisión 
 Crossfire (1947), película (film noir) protagonizado por Robert Mitchum.
 Cross Fire (1933), película (Western).
 "Crossfire", episodio (T09) de Smallville.
 "Crossfire", episodio (T01) de Homeland.
 "Crossfire", episodio Final (T08) de Castle.

Cómics 
 Crossfire, Eclipse Comics
 Crossfire, Marvel Comics
 Crossfire (Batman: Gotham Knight)

Música 
 Crossfire, banda de Bélgica.
 "Crossfire", canción de Brandon Flowers.
 "Crossfire", canción de Stevie Ray Vaughan.

Videojuegos 
 CrossFire (2007), videojuego en línea, multijugador de disparos en primera persona.

Otros usos 
 AMD CrossFire, tarjeta gráfica.
 Chrysler Crossfire, automóvil deportivo.
 Washington Crossfire, equipo de fútbol de los Estados Unidos.